Balankine peut désigner plusieurs localités de la région de Ziguinchor au Sénégal :
 Balankine Nord (communauté rurale d'Oulampane)
 Balankine Sud (communauté rurale de Ouonck)